

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Molc“ beginnt.

Molc 



Molca 
 Molčan, Alex (* 1997), slowakischer Tennisspieler

Molch 
 Molcho, Haya (* 1955), israelische Köchin und Gastronomin
 Molcho, Salomon († 1532), kabbalistischer Prediger und Sektenführer
 Molcho, Samy (* 1936), israelischer Pantomime